1479 км, 1479-й киломе́тр — топоним в пост-СССР.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.

 1479 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Северная железная дорога (Республика Коми). Код 285138
 1479 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Южно-Уральская железная дорога (Оренбургская область). Код 811712
 1479 км — блок-пост, Львовская железная дорога (Львовская область). Код 370010
 1479 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Крым.